Diplolaemus är ett släkte av ödlor. Diplolaemus ingår i familjen Polychrotidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Fjällbärande kräldjur
Diplolaemus